Stanislas Wawrinka è riuscito a vincere il torneo per la terza volta consecutiva battendo in finale Borna Ćorić per 6-3, 7-5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Stanislas Wawrinka (campione)
  Kevin Anderson (ritirato, infortunio al ginocchio sinistro)
  Benoît Paire (semifinale)
  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)

 
  Guillermo García-López (quarti di finale)
  Gilles Müller (secondo turno)
  Vasek Pospisil (primo turno)
  Borna Ćorić (finale)

Qualificati 

  Ante Pavić (secondo turno)
  Somdev Devvarman (primo turno)

 
  Thomas Fabbiano (quarti di finale)
  Jozef Kovalík (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2016
ATP World Tour 2016